

Sport
Promozione – in ambito sportivo, passaggio in una categoria superiore a seguito della vittoria di un campionato o di un torneo

Calcio
Promozione – sesto livello del campionato italiano di calcio
Promozione – quinto livello dilettantistico del campionato italiano di calcio femminile
Prima Lega Promozione – terzo livello del campionato svizzero di calcio
Serie Promozione – secondo livello del campionato svizzero di calcio dal 1921 al 1930

Pallacanestro
Promozione – ottavo livello del campionato italiano maschile di pallacanestro
Promozione – sesto livello del campionato italiano femminile di pallacanestro

Pallanuoto 
 Promozione – quinta divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto

Scacchi
Promozione – una mossa nel gioco degli scacchi

Economia
Promozione – in senso economico, elemento del marketing

Altro
Promozione – in ambito scolastico, avanzamento di un alunno verso un grado superiore